Se også 962 (tal)

Begivenheder 
 13. februar – Den tyske konge Otto den Store krones til tysk-romersk kejser af pave Johannes XII

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
62
Artikler om enkelte år